

Informatica
 Logic Pro – software musicale della Apple
 Logic Remote – software musicale della Apple
 Logic Studio – software per il montaggio audio della Apple

Musica
 Logic – album dei Logic System del 1981
 Logic – singolo degli Operator Please del 2010

Persone
 Logic – rapper statunitense
 DJ Logic – disc jockey statunitense
 Samantha Logic – cestista statunitense

Varie
 LOGIC – sigaretta elettronica sviluppata dalla Logic Technology Development

Pagine correlate
Logik